HNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hanna, Wyoming (Stati Uniti)